57. Edycja okręgowych rozgrywek w piłce nożnej województwa białostockiego
15. Edycja okręgowych rozgrywek w piłce nożnej województwa łomżyńskiego i suwalskiego
Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej województwa białostockiego, łomżyńskiego, suwalskiego prowadzone są przez okręgowe związki piłki nożnej: białostocki, łomżyński i suwalski.

Mistrzostwo okręgu :
- białostockiego, łomżyńskiego zdobył MZKS Wasilków
- suwalskiego zdobyły Mamry Giżycko
Puchar Polski okręgu:
- białostockiego zdobyła Jagiellonia II Białystok
- łomżyńskiego zdobył ŁKS Łomża
- suwalskiego zdobyły Wigry Suwałki.

Drużyny z województwa białostockiego, łomżyńskiego i suwalskiego występujące w centralnych i makroregionalnych poziomach rozgrywkowych:
 1 Liga - brak
 2 Liga - Jagiellonia Białystok
 3 Liga - Wigry Suwałki, Jagiellonia II Białystok, Olimpia Zambrów, Mazur Ełk.

Klasa Okręgowa - IV poziom rozgrywkowy 
Grupa białostocko-łomżyńska

 Zmiana nazwy Włókniarz na MZKS Wasilków.

Grupa suwalska

 Mecz Mazur Pisz : LKS Lega zweryfikowano jako obustronny walkower.

Eliminacje do III ligi
 Mamry Giżycko : ŁKS Łomża 1:1, ŁKS : Mamry 0:1, awans Mamry.
 ŁKS Łomża : Okęcie Warszawa 0:0, Okęcie : ŁKS 2:2, awans ŁKS.

Klasa A - V poziom rozgrywkowy 
Grupa białostocka

 Dąb Dąbrowa Białostocka wycofał się po I rundzie, wyniki anulowano.

Grupa łomżyńska
(łomżyńsko-ostrołęcka)

 Ziemowit jako najlepsza drużyna z ŁOZPN awansowała do klasy okręgowej.
 Smolniki przegrały w barażu z Cresovią Siemiatycze, oddały mecze walkowerem.
 Od następnego sezonu samodzielnie łomżyńska klasa A.

Suwalska - gr.I (wschodnia)

 Po sezonie z rozgrywek wycofały się Znicz, Biebrza i Płomień.

Suwalska - gr.II (zachodnia)

 Dwa kluby wycofały się z rozgrywek, ich wyniki anulowano.

Klasa B - VI poziom rozgrywkowy 
Białostocka - gr.I

 Brak pełnej tabeli, awansował Lampart i Gryf.

Białostocka - gr.II

Puchar Polski – rozgrywki okręgowe 
 BOZPN – Jagiellonia II Białystok : Włókniarz Białystok 4:1
 ŁOZPN – ŁKS Łomża : TKKF Łomża 2:1
 SOZPN – Wigry Suwałki : TKKF Ełk 3:1

Bibliografia 
 
 Piłka nożna na ziemi łomżyńskiej w latach 1919-1997, Henryk Pestka.
 Gazeta Współczesna nr.98,108,116,125/1991r. - tabele klasy okr., A i B.
 
 
 Praca dyplomowa "Historia sekcji piłki nożnej Promienia Mońki", Wojciech Smółko.
 Rozwój i działalność sekcji piłki nożnej w klubie sportowym Rudnia Zabłudów, Jarosław Leończuk.

Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej województwa podlaskiego
1990 w polskim sporcie
1990 w piłce nożnej
1991 w polskim sporcie
1991 w piłce nożnej